Carnegie är ett skotskt och svenskt efternamn som 2015 bars av fem personer i Sverige och kan syfta på:

 Carnegie (efternamn) – personer med efternamnet Carnegie
 Carnegie (klan) – skotsk klan
 Carnegie (tankesmedja) – amerikansk tankesmedja
 Carnegie Endowment for International Peace – amerikansk tankesmedja
 Carnegie Hall – konserthus i New York
 The Carnegie Hall Concert – pianokonsert med Keith Jarrett
 The Essential Billie Holiday: Carnegie Hall Concert Recorded Live – skivinspelning
 Live at Carnegie Hall 1963 – skivinspelning med Bob Dylan
 Carnegie Mellon University – universitet i Pittsburgh, Pennsylvania
 Carnegie Steel – amerikanskt stålföretag
 Carnegie Medal – brittiskt litteraturpris
 Leeds Carnegie – sportklubbar associerade med Carnegie School of Physical Education
 Carnegie Art Award – ett pris för samtida nordiska konstnärer
 Carnegie Investment Bank – svensk investmentbank
 Carnegiestiftelsen – svensk stiftelse
 Carnegiemedaljen – svensk utmärkelse
 Svenska Carnegieinstitutet – svensk stiftelse
 Carnegie Porter – svenskt ölmärke

Geografi

Australien 

 Carnegie (ort i Australien, Victoria, Glen Eira),

USA 

 Carnegie, Oklahoma, Caddo County, 
 Carnegie, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Carnegie Hill, område i New York

Se även 
 Carnegiea – ett släkte saguarokaktusar
 Carnegiella – ett släkte av fiskar